Termenul ofertă desemnează:

 în domeniul economiei generale, totalitatea bunurilor de vânzare existente pe o anumită piață, a se vedea  cerere și ofertă,
 în domeniul tranzacțiilor comerciale, a se vedea,  ofertă și acceptare,  acceptare , respectiv  contraofertă 
 în domeniul Marketing-ului, măsura luată de a pune bunuri în vânzare, într-o o anumită perioadă și cu anumite condiții, a se vedea  ofertă specială,
 în domeniul economiei afacerilor, combinația de bunuri și prețuri înțeleasă ca declarație de intenție a ofertantului în cazul încheierii unui contract,  ofertă (declarație de intenție).

Economie